5-я церемония награждения премии Британской Академии в области видеоигр прошла в отеле Хилтон в Лондоне 10 марта 2009 года. На ней были представлены компьютерные игры, вышедшие в срок между 26 октября 2007 года и 31 декабря 2008 года. Лидером по количеству полученных наград стала Call of Duty 4, получившая три приза.

Игры были представлены в 15 номинациях, в 14 из которых выбор лучшей игры принадлежал жюри: Gameplay, Casual, Sports, Story and Character, Strategy, Best use of Audio, New Talent, Multiplayer, Best Technical Achievement, Original Score, Handheld, Artistic Achievement, Best Action and Adventure и Best Game. Игры последней, пятнадцатой категории — People’s Choice, избирались игровой общественностью.

Основными неожиданностями церемонии стали победа Super Mario Galaxy в номинации Лучшая игра и провал Grand Theft Auto IV, номинированной в семи категориях (лидер, наряду с Call of Duty 4, по числу номинаций) и не выигравшей ни одной награды.

Номинанты и победители

Ссылки
 British Academy Video Games Awards 
 Номинанты и победители 5-й церемонии 

Премия BAFTA
Премии в области компьютерных игр